Богана — село в Воронежской области. Входит в Борисоглебский городской округ.

География

Улицы 
 ул. Гражданская,
 ул. Зелёная,
 ул. Интернациональная,
 ул. Ленинская,
 ул. Набережная,
 ул. Первомайская,
 ул. Революционная,
 ул. Садовая,
 ул. Советская,
 пер. Ленинский,
 пер. Советский.

Население

История 
Ранее село Богана входило в состав Борисоглебского уезда Тамбовской губернии Российской империи. В конце XIX — начале XX века на страницах Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона говорилось, что село насчитывает 4310 жителей и 666 дворов; имеются также православная церковь, школа и 2 лавки.

Примечания

Ссылки 
 [vrnguide.ru/t-admin/go-bor/selo-bogana.html село Богана — Воронежский Гид]

Населённые пункты Борисоглебского городского округа